Karkasse oder Carcasse (frz. Carcasse „Gerippe“) steht für:
 Karkasse (Küche), das Gerippe von Geflügel und anderen Tieren
 Karkasse (Reifen), das tragende Textil- oder Drahtgewebe von Luftreifen und Fördergurten
 Karkasse (Geschoss), ein Brandgeschoss
 Carcasse (Mode), einen dünnen Eisendraht, der Hüte in der gewünschten Form hält
 das blanke Gerüst einer Krone ohne Metallplatten oder Edelsteine